Уильям Бардольф (; 21 октября 1349 — 29 января 1386) — 4-й барон Бардольф с 1363 года.

Биография 
Уильям де Бардольф был единственным сыном Джона, 3-го барона Бардольф, и его жены Элизабет Дамори. После смерти отца в 1363 году он стал наследником баронского титула и родовых земель в Норфолке, Линкольншире, Саффолке и Суррее. В период с 1376 по 1385 годы Бардольфа регулярно вызывали в парламент. Он нёс военную службу во Франции и в Ирландии.

Уильям был женат на Агнес Пойнингс, дочери Майкла Пойнингса, 1-го барона Пойнингса, и Джоан Роксли. В этом браке родились сыновья Томас, 5-й барон Бардольф, и Уильям, а также дочери Сесили (жена сэра Брайана Степлтона) и Элизабет (жена Роберта Скейлза, 5-го барона Скейлза, и сэра Генри Перси).

Предки 

</center>

Примечания 

Деятели Столетней войны
Бароны Бардольф